Odell peut faire référence à :

Personnalités 

 ,
 , producteur américain,
 Alberta Odell Jones (1930-1965), avocate afro-américaine et icône des droits civiques,
 Cary Odell (1910-1988), directeur artistique américain,
 Tom Odell, auteur-compositeur-interprète britannique.

Lieux

Royaume-Uni 
 .

États-Unis 
 Odell (Illinois),
 ,
 ,
 ,
 ,
 Lac Odell,
 ,
 Odell Butte, cône volcanique de l'Oregon.

Voir aussi 
 , un fournisseur de garnitures de popcorn,
 O'Dell,
 ,
 Odell Lake (video game) (1986), un jeu vidéo,
  (1995), un jeu vidéo,
 Odel, une construction foncière du Haut Moyen Âge chez les populations germaniques.

Homonymie de toponyme